Carl Julius Bernhard Börner – entomologo tedesco
 Jacqueline Börner – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio tedesca
 Julian Börner – calciatore tedesco
 Manfred Börner – fisico tedesco